Dominik Meffert e Philipp Oswald erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Seguros Bolívar Open Pereira 2011, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Marcel Felder e Carlos Salamanca che hanno battuto in finale Alejandro Falla e Eduardo Struvay 7–6(5), 6–4.

Teste di serie

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (quarti di finale)
  Pierre-Ludovic Duclos /  James Ward  (quarti di finale)

  Luis Díaz-Barriga /  Víctor Estrella (primo turno)
  Jorge Aguilar /  Daniel Garza (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Seguros Bolivar Open Pereira 2011